Apollo 18 – anulowana misja księżycowa
 Apollo 18 – amerykański pojazd biorący udział w międzynarodowym locie Sojuz-Apollo
 Apollo 18 – horror science fiction produkcji amerykańsko-kanadyjskiej